Хосе де Карабантес ( или Caravantes, имя при рождении Хосе Веласкес Фреснеда, ; 27 июня 1628 — 11 апреля 1694) — испанский миссионер ордена капуцинов.

Изучал богословие в Сарагосе, Уэске, Калатаюде. Рукоположён в 1652 г. В 1657—1666 г. служил в Венесуэле, где много сделал для распространения христианства среди индейцев.

Основные труды Карабантеса предназначены в помощь миссионерам, отправлявшимся в Латинскую Америку: «Ars addicendi atque docendi idiomata pro missionaris ad conversionem Indorum abeuntibus», с приложением «Lexicon seu vocabularium» и «Practica de missiones» (Лион, 1674, и Мадрид, 1678); «Prácticas dominicales y lecciones doctrinales de las cosas más esenciales sobre los Evangelios de las dominicas de todo el año» (Мадрид, 1686—1687) и др.

Примечания

Литература 
 

Деятели католицизма
Католические миссионеры
Религиозные деятели Испании
Религиозные деятели Венесуэлы
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1628 году
Родившиеся 27 июня
Умершие в 1694 году
Умершие 11 апреля
Капуцины